Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1941 in Cortina d’Ampezzo in der italienischen Provinz Belluno wurde ein Wettbewerb im Skispringen von der Großschanze (K-70) ausgetragen.

Der Sprunglauf auf der Trampolino Italia fand am Sonntag, dem 9. Februar 1941 statt. Am Wettbewerb nahmen 40 der gemeldeten 47 Skispringer, davon 14 Italiener und 11 Deutsche teil.

Durch das Fehlen der Norweger (von diesen trat einzig Randmod Sörensen an) war der Weg frei für die Finnen und Schweden. Den Sieg holte sich Paavo Vierto vor seinem Landsmann Leo Laakso und dem Schweden Sven Selånger. Als bester Mitteleuropäer kam der Deutsche Sepp Weiler (trotz höchster Sprungweite) auf den vierten Rang, gefolgt von Titelverteidiger Sepp Bradl auf Platz fünf.

Im Aufgebot der Schweizer standen u. a. Ludwig Demarmels, der sich später als Kunstmaler einen Namen machte und Pius Russi, der Vater des späteren alpinen Olympiasiegers und Weltmeisters Bernhard Russi.

Ergebnis 

Rang 25 belegte der trotz seines norwegischen Namens mehrfach als Italiener bezeichnete Kjellberg. Peder Kjelberg war Norweger. Er reiste um 1930 nach Italien und arbeitete dort lange als Skitrainer.

Quellen 
 Finsk dobbeltseier i Cortinastevnets hopprenn, Aftenposten, (norwegisch) vom 10. Februar 1941, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 10. Februar 1931, s. -, in he Päivälehti Archives, Helsinki, accessible to visitors at the researcher workstation.
 Stor sensasjon i Cortina: Finsk dobbeltseier i hoppløpet, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 10. Februar 1941, s. 1, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sensasjonell finsk dobbeltseier i hopprennet, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 10. Februar 1941, s. 2, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 „Nochmals Suomi am Schlusstag!“; «Sport Zürich» Nr. 17 vom 10. Februar 1941, S. 4 und 5

Siehe auch 
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941/Skilanglauf Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941/Nordische Kombination Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941/Militärpatrouille

Skispringen
Manner 1941
Skispringen (Italien)